

Patronymes 
Vodopianov (masculin ; ) ou Vodopianova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Mikhaïl Vodopianov (1899-1980), aviateur soviétique
 Natalia Vodopianova (1981-), joueuse de basketball russe
 Sergueï Vodopianov (1987-), boxeur russe
 Tatiana Vodopianova (1973-), biathlète ukrainienne

Patronyme russe